Storstensholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storstensholmen, Björneborg, Satakunta, 
 Storstensholmen, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar